Minamoto no Yoshitsune (1159-1189) – militare giapponese, samurai e generale del clan Minamoto
 Kujō Yoshitsune (1169-1206) – politico, poeta e calligrafo giapponese
 Yoshitsune – pseudonimo del wrestler giapponese Takuya Sugi
 Yoshitsune – personaggio del manga/anime Air Gear
 Yoshitsune – serie TV (dorama) giapponese del 2005
 3178 Yoshitsune – asteroide della fascia principale